John Munroe est un nom pouvant désigner:

 (1796-1861), gouverneur américain du Nouveau-Mexique
John H. Munroe (1820-1885), homme politique canadien en Ontario

Voir aussi

Munroe, John